Taquariensi – abitanti di Alto Taquari
Taquariensi – abitanti di Taquari